

Населені пункти та їхні частини
 Здуни — місто в Кротошинському повіті Великопольського воєводства
 Здуни — гміна в Кротошинському повіті Великопольського воєводства
 Здуни — гміна в Ловицькому повіті Лодзинського воєводства
 Здуни — село в гміні Сведзебня Бродницького повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Здуни — село в гміні Александрув-Куявський Александровського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Здуни — село в гміні Ленчиця Ленчицького повіту Лодзинського воєводства
 Здуни — село в гміні Здуни Ловицького повіту Лодзинського воєводства
 Здуни — село в гміні Староґард-Ґданський Староґардського повіту Поморського воєводства
 Здуни — село в гміні Малдити Острудського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Здуни — село в гміні Опатувек Каліського повіту Великопольського воєводства
 Здуни — частина міста Здунська Воля в Здунськовольському повіті Лодзинського воєводства
 Здуни — осада в гміні Білий Бур Щецинецького повіту Західнопоморського воєводства

Примітки